Джон Оуэн ():

 Оуэн, Джон (ок. 1564—1566 — ок. 1622—1628) — валлийский новолатинский поэт и педагог.
  (1616—1683) — английский богослов, лидер нонконформистов.
  (1821—1883) — валлийский поэт и музыкант.
 Оуэн, Джон — технический директор автогоночной команды «Мерседес» Формулы-1.
  (1849—1921) — английский футболист, игрок сборной Англии.
 Оуэн, Джон (1827—1901) — английский шахматист.